Денежкин — русская фамилия. Известные носители:

Денежкин 
 Денежкин, Александр Александрович (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.
 Денежкин, Владимир Александрович (род. 1942) — солист ансамбля «Рахманиновское трио».
 Денежкин, Геннадий Алексеевич (1932—2016) — советский и российский учёный и конструктор в области проектирования реактивных систем залпового огня, Герой Социалистического Труда.
 Денежкин, Николай Фёдорович — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны.

Денежкина 
 Денежкина, Ирина Викторовна (род. 1981) — российский прозаик, сценарист.